Once Only Imagined — перший студійний альбом канадської групи The Agonist, який був випущений 14 серпня 2007 року.

Композиції 
 Synopsis - 0:32
 Rise and Fall - 4:02
 Born Dead, Buried Alive - 4:32
 Take a Bow - 4:05
 Trophy Kill - 3:39
 Business Suits and Combat Boots - 5:27
 Serendipity - 3:42
 Memento Mori - 3:09
 Void of Sympathy - 4:21
 Chiaroscuro - 1:06
 Forget Tomorrow - 3:37

Джерела 
 Once Only Imagined  allmusic
 Once Only Imagined  last.fm

Альбоми The Agonist
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2007